Togiak peut faire référence à :

Toponyme 
 La rivière Togiak, cours d'eau de l'Alaska aux États-Unis dans la région de recensement de Dillingham ;
 Le lac Togiak où la rivière Togiak prend sa source ;
 La baie Togiak, qui s'étend au sud-ouest de la rivière Togiak ;
 Togiak, localité d'Alaska dans la région de recensement de Dillingham ;
 Le refuge faunique national de Togiak.

es:Togiak (Alaska)